Banketstaaf (gebak) of Boterletter, een soort gebak bestaande uit spijs en bladerdeeg.
 Een bijnaam voor het dubbeldeksinterregiomaterieel, een treintype van de Nederlandse Spoorwegen.